Финал Кубка Англии по футболу 1931 года () стал 56-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 25 апреля 1931 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Вест Бромвич Альбион» и «Бирмингем Сити». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Вест Бромвича».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Официальный сайт
 Отчет о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1931
Кубок Англии 1931
Кубок Англии 1931
Футбол в Англии в сезоне 1930/1931
Футбол в Европе в 1931 году
События 25 апреля
Апрель 1931 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1931 год в Лондоне